Le Championnat du monde de rallye tout-terrain, régi par la Fédération internationale de motocyclisme (FIM), rassemble les meilleurs pilotes moto et quad mondiaux du rallye-raid depuis 1999.

À partir de 2022, le Championnat du monde de rallye-raid remplace à la fois la Coupe du Monde FIA des Rallyes Tout Terrain et le Championnat du Monde FIM des Rallyes Tout Terrain en tant qu'échelon supérieur du sport rallye-raid.

Lieux des épreuves 

"•" indique quand et à quel endroit les épreuves ont eu lieu.

Palmarès par catégories

Championnat du monde de rallye tout-terrain

Coupe du monde de rallye tout-terrain féminin

Coupe du monde de rallye tout-terrain quad

Plus titrés

Constructeurs 
 18 Titres
  KTM

Pilotes

Voir aussi

Lien externe